Bengt Jacobsson eller Jakobsson kan referera till följande personer:

Bengt Jakobsson Bergqvist, svensk teolog
Bengt J:son Bergqvist, svensk skolman, politiker och föreningsmänniska.
Bengt Jacobsson, svensk författare, föreläsare, och etnolog.
Bengt Jacobsson, svensk generalmajor
Bengt Jakobsson, svensk ingenjör